Koldus és királyfi (The Prince and the Pauper), Mark Twain 1882-ben megjelent regénye
 Koldus és királyfi 1909-ben bemutatott amerikai rövidfilm, rendezte: J. Searle Dawley
 Koldus és királyfi 1920-ban bemutatott osztrák film, rendezte: Alexander Korda
 Koldus és királyfi 1937-ben bemutatott amerikai film, rendezte: William Keighley és William Dieterle
 Koldus és királyfi 1962-ben bemutatott amerikai film, rendezte Don Chaffey
 Koldus és királyfi 1977-ben bemutatott brit-amerikai film, rendezte: Richard Fleischer
 Koldus és királyfi 1978-ban bemutatott csehszlovák tévéfilm, rendezte: Ludvík Ráza
 Koldus és királyfi 1990-ben bemutatott amerikai animációs rövidfilm, rendezte: George Scribner
 Koldus és királyfi 1996-ban bemutatott kanadai rajzfilm, rendezte: Rick Allen 
 Koldus és királyfi 1996-ban bemutatott brit televíziós minisorozat, rendezte: Andrew Morgan 
 Koldus és királyfi 2000-ben bemutatott brit-magyar tévéfilm, rendezte: Giles Foster